Sherlock Holmes, fiktivni detektiv
 Sherlock Holmes (2009.), film s Robertom Downeyjem, Jr. u glavnoj ulozi
 Sherlock Holmes: Igra sjena, nastavak filma
 Sherlock Holmes i ubojstvo u visokom društvu, britanski TV film